Kollo est un nom propre.

Patronyme 

 René Kollo (né en 1937), ténor allemand, fils de Willi Kollo et petit-fils de Walter Kollo ;
 Walter Kollo (1878–1940), compositeur allemand, père de Willi Kollo ;
 Willi Kollo (1904–1988), compositeur et auteur allemand, fils de Walter Kollo.

Toponyme 

 Kollo, une commune rurale située dans le département de Guiaro au Burkina Faso ;
 Kollo, une commune rurale située dans le département de Lâ-Todin au Burkina Faso ;
 Kollo, une commune rurale située dans le département de Tiébélé au Burkina Faso ;
 Kollo, encore intitulé Kollo-Mandouka ou Kolo-Mandouka, un village de la Région du Littoral au Cameroun.
 Kollo, département du Niger ;
 Kollo, ville du Niger ;

Voir aussi